Het Tuvaluaans voetbalelftal was een van de deelnemende teams op de Pacific Games 2007 in Apia, Samoa. Bij de vorige editie in 2003 strandde het Tuvaluaans elftal ook in de groepsfase.

Wedstrijden op de Pacific Games 
Tuvalu werd bij de loting op ingedeeld in groep A met Nieuw-Caledonia, Fiji, Tahiti en Cookeilanden.

De twee beste landen gingen door, de overige drie waren uitgeschakeld.

Groep A

Wedstrijden

Selectie

Technische staf
 Toakai Puapua: bondscoach

Voetbal in Tuvalu